Yarnold ist der Familienname von:

 Barbara M. Yarnold (* 1961), amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Elizabeth „Lizzy“ Yarnold (* 1988), britische Skeletonsportlerin